Альбек — немецкая () и шведская () фамилия и топоним. Известные носители:

 Альбек, Маркус (род. 1973) — шведский футболист.
 Альбек, Плия (1937—2005) — израильский государственный деятель.

Топонимы 
 Альбек — община в Германии.
 Альбек — община в Австрии (Каринтия).
 Альбек — река в Германии.